Stati Uniti d'America
 Yatesville – città della Contea di Upson, Georgia
 Yatesville – borough della Contea di Luzerne, Pennsylvania